Killer Diller ist der Titel folgender Werke:
 Killer Diller (1948), US-amerikanischer Musikfilm von Josh Binney 
 Killer Diller (2004), US-amerikanischer Musikfilm von Tricia Brock 
 Killer Diller, Roman von Clyde Edgerton (1991)